Zbigniew Rajchel (1928-1997), funkcjonariusz UBP, SB i MO
 Zbigniew Rajchel, profesor anatomii